«Castle on the Hill» () — песня британского автора-исполнителя Эда Ширана, изданная 6 января 2017 года в качестве сингла с его третьего студийного альбома ÷ звукозаписывающими лейблами Atlantic и Asylum Records.

Тематика песни затрагивает родной город Эда Ширана — Фрамлингем, он вспоминает о времени, проведённом там вместе со своими друзьями и первой любовью. Замок, упомянутый в названии песни — Замок Фрамлингем; в январе 2017 года Ширана пригласили выступить в этом замке.

Позиции в чартах

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Хронология издания

Примечания 

Песни 2017 года
Песни Эда Ширана
Песни, написанные Бенни Бланко
Поп-баллады
Рок-баллады
Песни, написанные Эдом Шираном